Де Кро може да се отнася за:
 Александер Де Кро (р. 1975), белгийски политик
 Херман Де Кро (р. 1937), белгийски политик